Крыла́тка:
 Крылатка (плод) — тип плода.
 Крылатки — род рыб семейства скорпеновых.
 Крылатка красная (или Полосатая крылатка) — вид рыбы из рода крылаток.
 Крылатка (одежда) — верхняя мужская одежда в виде накидки, плаща с пелериной, распространённая в XIX — начале XX веков.
 Крылатка — жаргонное название Имперского Ионного Истребителя TIE-Fighter из космической саги Звёздные войны, распространённое среди фанатов.
 Крылатка — альтернативное название полосатого тюленя из семейства настоящих тюленей.
 Крылатка — подводный вулкан в Охотском море.
 «Крылатка» — разговорное название советского катера на подводных крыльях «Волга».